Vogin est un patronyme porté notamment par :

 Alain Vogin (1970-2010), joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur ,
 Pierre Vogin (1809-1882), homme politique français.

Homonymie de patronyme